Гвендолин Колдофски (урождённая Уильямс, ; , , провинция  — , ) — американская  и  канадского происхождения.

Биография 
Училась фортепиано в Торонто у Вигго Киля, затем в Лондоне у Тобайаса Маттея и Харольда Крэкстона и в Париже у Маргерит Ассельман. В 1943 году вышла замуж за скрипача Адольфа Колдофски и вместе с ним покинула в 1944 году Торонто, перебравшись сперва в Ванкувер, а в 1945 году в Лос-Анджелес, где с 1946 по 1990 годы преподавала аккомпанирующее фортепиано в Университете Южной Калифорнии.

Творческие связи 
В качестве пианиста-аккомпаниатора Гвендолин Колдофски вошла в историю как последний аккомпаниатор Лотты Леман (в 1951 году). Колдофски также выступала с такими выдающимися певцами, как Мэрилин Хорн, Салли Терри, Герман Прей и др.

Ссылки 
 Статья в Канадской музыкальной энциклопедии

Академические музыканты США